Nätigrundet (Kalix), een eiland in de Kalixarchipel
Nätigrundet (Luleå), een eiland in de Lulearchipel